Het WTA-tennistoernooi van Japan (officieel AIG Japan Open) van 2003 vond plaats van 29 september tot en met 5 oktober 2003 in de Japanse hoofdstad Tokio. Het was de 29e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Tokio 2003. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

De Russin Maria Sjarapova won de titel zowel in het enkel- als in het dubbelspel.

Enkelspel 
Titelverdedigster Jill Craybas bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door Arantxa Parra Santonja.

De als eerste geplaatste Japanse Ai Sugiyama bereikte eveneens de kwartfinale. Daarin verloor zij van Anikó Kapros.

Het vijfde reekshoofd, Maria Sjarapova uit Rusland, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Hongaarse Anikó Kapros in drie sets, met een tiebreak in de beslissende set. Sjarapova wist voor het eerst in haar loopbaan een WTA-toernooi op haar naam te schrijven. Zij won US$ 27.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Shinobu Asagoe en Nana Miyagi waren als derde geplaatst. Zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Ook het eerste reekshoofd, Janet Lee en Angelique Widjaja, strandde in de tweede ronde. De bijzondere omstandigheid deed zich voor, dat alle geplaatste teams in de tweede ronde naar huis werden gestuurd.

Het ongeplaatste duo Maria Sjarapova en Tamarine Tanasugarn won het toernooi. In de finale versloegen zij het eveneens ongeplaatste Amerikaanse koppel Ansley Cargill en Ashley Harkleroad in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Thaise Tanasugarn had daarnaast drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Russin Sjarapova geen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Japan 2003
Japan